De Grand Prix-wegrace van Italië 1999 was de vijfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1999. De race werd verreden op 6 juni 1999 op het Circuit Mugello nabij Barberino di Mugello, Italië.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

1999
Italië